

Макієвка — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Макієвка — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Макієвка — село, Нерчинський район, Забайкальський край
 Макієвка — селище, Чамзінський район, Мордовія

Див. також 
 Макіївка
 Мокеєвка

ru:Макеевка (значення)